Пол Терон Сайлас (; ) — американский профессиональный баскетболист и тренер, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Он был выбран на драфте НБА 1964 года в первом раунде под общим 10-м номером клубом «Сент-Луис Хокс». Трёхкратный чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» и «Сиэтл Суперсоникс».

Биография 
Сайлас учился в Крейтонском университете, где установил рекорд NCAA по количеству сделанных подборов за 3 года выступлений. В среднем за игру он делал 20,6 подбора. За 16 сезонов выступлений в НБА Сайлас набрал более 10 000 очков и сделал более 10 000 подборов, участвовал в двух матчах всех звёзд НБА и завоевал три чемпионских титула (два с «Бостон Селтикс» в 1974 и 1976 годах и один с «Сиэтл Суперсоникс» в 1979 году).

По окончании игровой карьеры он работал тренером в нескольких командах НБА, таких как «Сан-Диего Клипперс», «Шарлотт/Нью-Орлеан Хорнетс», «Кливленд Кавальерс» и «Шарлотт Бобкэтс». После он работал на канале ESPN. 22 декабря 2010 года Пол Сайлас был назван выполняющим обязанности главного тренера «Шарлотт Бобкэтс», заменив на этом посту Ларри Брауна. 16 февраля 2011 года он занял эту должность на постоянной основе. Является номинантом на включение в баскетбольный Зал славы в 2012 году.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Крейтон Блюджейс» (баскетбол)
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Лос-Анджелес Клипперс»
Тренеры «Нью-Орлеан Хорнетс»
Тренеры «Кливленд Кавальерс»
Тренеры «Шарлотт Хорнетс»
Выпускники Крейтонского университета
Президенты Ассоциации игроков НБА